Elitserien i bandy kan betyda:

Elitserien i bandy, Sveriges högstadivision i bandy för herrar från säsongen 2007/2008.
Elitserien i bandy 1987/1988-2006/2007, en fortsättningsserie inom Allsvenskan i bandy under säsongerna 1987/1988-2006/2007.
Elitserien i bandy för damer, Sveriges högstadivision i bandy för damer säsongerna 1995/1996-2001/2002.

Se även
Eliteserien i bandy, Norges högstadivision i bandy för herrar.